Ivissugartut bezeichnet:
 Ivissugartut (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ivissugartut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland